WRT peut faire référence à :
 WRT54G, un routeur Wi-Fi produit par Linksys ;
 W Racing Team, une écurie de course automobile belge ;
 Wall Ride Tour, un circuit par étapes proposant une compétition de slopestyle et diverses animations autour du VTT.